A portugál nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt Estorilban rendezték május 1-jén.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Stefan Bradl végzett az élen, míg a nyolcadlitereseknél Nicolás Terol győzött.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

P
M